Metsola est un patronyme et toponyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
  (né en 1992), joueur de hockey sur glace finlandais ;
 Juha Metsola (né en 1989), joueur finlandais de hockey sur glace
  (né en 1954), judoka finlandais ;
 Roberta Metsola (née en 1979), femme politique maltaise.

Toponyme

Metsola, quartier de la ville de Kotka.

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois